Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

Armée de l'Union 
79th New York Regiment

France 
79e régiment d'infanterie
79e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires